El Cedazo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cedazo, Aguascalientes, 
 El Cedazo, Guanajuato, Apaseo el Alto, 
 El Cedazo, Jalisco, Tepatitlán de Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar